Die Saison 1987/88 war die 44. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44.

Veränderungen und Modus 
Um die Liga wieder auf 20 Teilnehmer zu reduzieren, hatte es in der mit 21 Mannschaften ausgetragenen Saison 1986/87 mit dem Club León und den Cobras Querétaro gleich zwei Absteiger gegeben. Neu hinzu kam die Mannschaft der UAT Correcaminos, die erstmals in der höchsten mexikanischen Spielklasse vertreten war und bis zur Saison 1994/95 der ersten Liga angehörte. Zwar belegte sie in ihrer ersten Erstligaspielzeit den letzten Platz und wäre somit bereits nach nur einem Jahr sportlich wieder abgestiegen. Weil jedoch der seit zehn Jahren in der höchsten Spielklasse vertretene CD Coyotes Neza seine Lizenz zum Verkauf anbot, konnten die Correcaminos sich durch den Erwerb derselben in der ersten Liga halten.

Der Wettbewerb wurde in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat  jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die im Play-off-Verfahren ausgetragen wurde.

Kreuztabelle

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 
Zum zweiten Mal kam es in den Finalspielen zu einem Clásico Capitalino, der zwischen den beiden im Bezirk Coyoacán beheimateten Vereinen im Süden von Mexiko-Stadt ausgetragen wird. Wir drei Jahre zuvor setzte sich auch diesmal der ältere Club América durch.

|}

Statistik

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1987/88 bei RSSSF.com

1987
Fußballsaison 1987/88